Het WTA-tennistoernooi van Ponte Vedra Beach (officieel MPS Group Championships) van 2009 vond plaats van 6 tot en met 12 april 2009 in de Amerikaanse plaats Ponte Vedra Beach, Florida. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova werd geplaagd door een langdurige blessure, en kon haar titel niet komen verdedigen.

De Russin Nadja Petrova was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin ze werd uitgeschakeld door Aleksandra Wozniak.

Het tweede reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Canadese Aleksandra Wozniak in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Amelia Island / Ponte Vedra Beach op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Vladimíra Uhlířová had de tweede zich niet voor het toernooi ingeschreven. Mattek-Sands speelde samen met Nadja Petrova. Dit team was als vierde geplaatst, maar kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung / Sania Mirza won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Květa Peschke en Lisa Raymond in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chuang had daarnaast al tien dubbelspeltitels met andere partners; de Indiase Mirza zeven.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Ponte Vedra Beach 2009
Ponte Vedra Beach